Paramore — четвёртый студийный альбом группы Paramore, издан 9 апреля 2013 года. Этот альбом первый, записанный после ухода братьев Джоша и Зака Фарро.

Об альбоме 
18 апреля 2012 года Хейли Уильямс объявила на сайте группы, что продюсером нового альбома станет Джастин Мелдал-Джонсен, известный по свой работе с Беком и деятельностью в Nine Inch Nails, ранее работавший с такими группами, как M83 и Neon Trees.

2 июля 2012 года, стало известно, что бывший барабанщик Nine Inch Nails, в настоящее время состоящий в Angels & Airwaves, Илан Рубин будет участвовать в записи альбома.

Хейли Уильямс и Тейлор Йорк через Twitter сообщили, что запись альбома была закончена к 1 ноября 2012 года.

6 декабря 2012 года на официальном сайте появилась информация о названии альбома и дате его выпуска, а также название первого сингла альбома. 5 января 2013 года был выпущен тизер сингла «Now», где прозвучал фрагмент песни и дата выхода сингла, 22 января 2013 года. Трек-лист альбома стал известен 18 января 2013 года, опубликованный на сайте Alternative Press. Премьера нового клипа Paramore на песню «Now» состоялась 11 февраля 2013 года на MTV. 5 апреля 2013 года альбом появился в сети.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Paramore
 Рецензия на альбом «Brand New Eyes»

Альбомы 2013 года
Альбомы Paramore
Альбомы Fueled by Ramen
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200